Kovač kan syfta på följande:

Personer
 Igor Kováč (född 1969), slovakisk häcklöpare
 Kornelije Kovač (född 1942), serbisk kompositör
 Michal Kováč (1930–2016), slovakisk politiker,  president  1993–1008
 Miro Kovač (född 1968), kroatisk politiker
 Niko Kovač (född 1971), kroatisk fotbollsspelare
 Radoslav Kováč (född 1979), tjeckisk fotbollsspelare
 Robert Kovač (född 1974), kroatisk fotbollsspelare
 Tinkara Kovač (född 1978), slovensk sångerska, instrumentalist och producent
 Vimal Kovac (född 1973), svensk krogägare

Geografi
 Kovač (ort i Nordmakedonien)
 Kovač (ort i Tjeckien)

Se även
 Kovács, ungerskt efternamn

Efternamnsförgreningssidor
Efternamn